Зарудечко () — село,
Капустинский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122483902. Население по переписи 2001 года составляло 111 человек .

Географическое положение 
Село Зарудечко находится на правом берегу реки Гнезна Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Шимковцы,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Капустинцы,
на противоположном берегу — село Мусоровцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Красносельцы в 3-х км.

История 
 1837 год — дата основания.

Примечания